Ортосия може да се отнася до:

 Ортосия - фигура в древногръцката митология
 Ортосия - спътник на Юпитер